Vilém Hohenzollernský (celým jménem Wilhelm August Karl Joseph Peter Ferdinand Benedikt Fürst von Hohenzollern; 7. březen 1864 – 22. říjen 1927), byl německý princ ze švábské větve Hohenzollernů, jejíž hlavou byl v letech 1905 až 1927. Vilém byl starším bratrem druhého rumunského krále Ferdinanda I.

V roce 1880 se Vilémův otec Leopold formálně vzdal svého potenciálního nároku na rumunský trůn, na kterém tehdy seděl jeho mladší bratr Karel. Totéž udělal v roce 1886 i Vilém a tak se potenciálním dědicem rumunského trůnu stal jeho mladší bratr Ferdinand, který byl v roce 1889 rumunským parlamentem uznán za dědice trůnu.

Vilém se v roce 1905 po smrti otce stal hlavou švábské linie Hohenzollernů, jelikož se jeho děd vzdal suverenity hohenzollernských knížectví ve prospěch pruských příbuzných, tak se Vilém, stejně jako jeho otec, stal pouze formálním knížetem z Hohenzollernu. Konec německých monarchií v roce 1918 ho tak prakticky nezasáhl.

Rodina 
Vilém se 27. června 1889 oženil s princeznou Marie Terezie Sicilskou. Pár měl tři potomky, dva syny a dceru:

 Augusta Viktorie Hohenzollernská (19. srpna 1890 – 29. srpna 1966),
 ⚭ 1913 Manuel II. Portugalský (19. března 1889 – 2. července 1932), portugalský král v letech 1908–1910
 ⚭ 1939 hrabě Robert Douglas (24. dubna 1880 –26. srpna 1955)
 Fridrich Hohenzollernský (30. srpna 1891 – 6. února 1965), hohenzollernský kníže, ⚭ 1920 Markéta Karola Saská (24. ledna 1900 – 16. října 1962)
 František Josef Hohenzollernsko-Emdenský (30. srpna 1891 – 3. dubna 1964), ⚭ 1921 Marie Alix Saská (1901–1990)

Vilémova první manželka zemřela 1. března 1909 na zápal plic v Cannes. Podruhé se Vilém oženil dne 20. ledna 1915 v Mnichově s bavorskou princeznou Adelgundou. Pár neměl žádné potomky.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Německá knížata
Členové Řádu Božího hrobu
Narození v roce 1864
Narození 7. března
Narození v Düsseldorfu
Úmrtí v roce 1927
Úmrtí 22. října
Úmrtí v Sigmaringenu
Muži